MERV peut désigner :
 Merv, une ville du Turkménistan ;
 MERV, le sigle de Minimum efficiency reporting value, une échelle de mesure de l'efficacité des filtres à air.